Рабочий посёлок Ми́шкино — упразднённое муниципальное образование со статусом городского поселения в составе Мишкинского района Курганской области России. 

Административный центр — посёлок городского типа (рабочий посёлок) Мишкино.

В рамках административно-территориального устройства является посёлком городского типа районного подчинения. 

С 23 декабря 2021 года Законом Курганской области от 10.12.2021 № 145 муниципальный район был преобразован в муниципальный округ, городское поселение упразднено.

История 
В соответствии с Законом Курганской области от 6 июля 2004 года № 419 образовано городское поселение рабочий посёлок Мишкино.

Население

Состав городского поселения

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации поселения

Муниципальные образования Мишкинского района Курганской области
Упразднённые городские поселения Курганской области
Городские поселения, упразднённые в 2021 году